La Rioja puede referirse a:

 La Rioja (Argentina), ciudad de la Argentina;
 La Rioja (España), comunidad autónoma española;
 La Rioja (periódico), diario de noticias de La Rioja, España.
 Provincia de La Rioja, unidad federal argentina;